San Diego Sockers ist der Name folgender Fußball-Franchises in den Vereinigten Staaten:

 San Diego Sockers (1978), spielten in der NASL, in der MISL und in der CISL
 San Diego Sockers (2001), spielten WISL und in der MISL II
 San Diego Sockers (2009), spielten in der PASL-Pro bzw. PASL, heute in der MASL